Mothermania – pierwszy album kompilacyjny prowadzonej przez Franka Zappę grupy The Mothers of Invention. Autorem wszystkich utworów jest Frank Zappa.

Lista utworów 
Album zawiera utwory:

Strona A

Strona B

Twórcy 
The Mothers of Invention:
 Frank Zappa – gitara, dyrygent, instrumenty klawiszowe, wokal, inne instrumenty
 Jimmy Carl Black – instrumenty perkusyjne, perkusja
 Roy Estrada – gitara basowa, wokal
 Bunk Gardner – instrumenty dęte
 Don Preston – gitara basowa, instrumenty klawiszowe
 Euclid James Sherwood – gitara, wokal, instrumenty dęte

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy Franka Zappy
Albumy muzyczne wydane w roku 1969
Albumy rockowe
Albumy Bizarre Records
Albumy Verve Records
Albumy kompilacyjne